Доннингтон () — топоним в Англии:

  — поселение в графстве Беркшир.
  — поселение в графстве Глостершир.
  — поселение в графстве Херефордшир.
  — жилой район в Оксфорде (графство Оксфордшир).
  — поселение в графстве Шропшир.
  — район в боро Телфорд-анд-Рикин (графство Шропшир).
  — поселение в графстве Западный Суссекс.
  — существовавший до 2019 года избирательный округ Чичестерского окружного местного совета.

См. также 
 Замок Доннингтон — средневековый замок в Доннингтоне (Беркшир).
  — мост через реку Темзу в Оксфорде.
  — поселение в графстве Линкольншир.